Strauße steht für:
 Strauße (Gattung) (Struthio)
 Strauße (Familie) (Struthionidae)
 Straußwirtschaft